La Division Pacifique peut faire référence à :
 la division Pacifique de la NBA (basket-ball),
 la division Pacifique de la LNH (hockey sur glace).